Nicolas Jarry peut désigner :

 Nicolas Jarry (1615-1666), maître écrivain français ;
 Nicolas Jarry (1976-), auteur français de bande dessinée ;
 Nicolás Jarry (1995-), joueur de tennis chilien.